Ōhata ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Ōhata (* 1947), japanischer Politiker (DP)
 Takuya Ōhata (* 1990), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ohata